Тепич има више значења:

 Тепич (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Тепич (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику